Новоалексеевский — название населённых пунктов в России:

 Новоалексеевский — хутор в Кошехабльском районе Адыгеи.
 Новоалексеевский — хутор в Северском районе Краснодарского края.
 Новоалексеевский — хутор в Дмитриевском районе Курской области.
 Новоалексеевский — посёлок в Починковском районе Нижегородской области.
 Новоалексеевский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Новоалексеевский — посёлок в Земетчинском районе Пензенской области.

См. также 
 Новая Алексеевка
 Новоалексеевка
 Новоалексеевская
 Новоалексеевское